Le Manoir de la peur, film français réalisé par Alfred Machin et Henry Wulschleger, sorti en 1927 au cinéma.
 Le Manoir de la peur (titre original : House of the Long Shadows), film britannique réalisé par Pete Walker sorti en 1983 au cinéma.